

Hydronymes 

Petite rivière à l'Ours peut désigner :

 Petite rivière à l'Ours, un affluent de la rivière à l'Ours, dans la municipalité de Saint-Félicien (Québec), MRC Le Domaine-du-Roy, région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 48.62305  N; -72.45722 O ;

 Petite rivière à l'Ours, un affluent de la rivière des Outaouais, coulant dans le territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, région administrative du Abitibi-Témiscamingue,  au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 46.24445   N; -77.915 O ;

 Petite rivière à l'Ours, un affluent de la rivière à l'Ours, dans la municipalité de Sainte-Hedwidge, MRC Le Domaine-du-Roy, région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 48.43778 N; -72.57972 O.

Voir aussi 
 
 Rivière à l'Ours Ouest